Али може означавати:

Особе 
 Али ибн Ебу-Талиб, четврти од четири праведна калифа.
 Али (марокански краљ).
 Мухамед Али, Амерички боксер.

Насељена места 
 Али (Италија), насељено место у Италији
 Али (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Али (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Али (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Али (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома

Култура 
 Али (филм), филм из 2001. године о боксеру Мухамеду Алију.

Остало 
 Али (везник), везник у српском језику.